Секаш има више значења:

 Секаш (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Секаш (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Секаш (Тимиш), општина у округу Тимиш у Румунији